Breviphetes är ett släkte av insekter. Breviphetes ingår i familjen Phasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Breviphetes